Krzeszyce peut désigner :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Lubusz
 Krzeszyce, une gmina dans la powiat de Sulęcin
 Krzeszyce, un village et chef-lieu de la gmina de même nom.